Il doppio del torneo di tennis Phoenix Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dick Crealy e Ray Ruffels che hanno battuto in finale Jan Kodeš e Charlie Pasarell 7–6, 6–3.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Phoenix Open 1970